Ruoholahti – quartiere di Helsinki
 Ruoholahti – stazione della metropolitana di Helsinki